Диск (від  <  — «тарілка»); або кружа́ло — предмет у вигляді плоского круга.

 Диск — спортивний прилад для метання, має вигляд металевого кружала з потовщенням у центрі. Метання диска є однією з легкоатлетичних дисциплін. Також існують пластикові метальні диски (фрізбі), що застосовуються у різноманітних видах спорту; 
 Диск — інша назва круга у математиці;
 Диск — деталь автівки, диск з ободом, на якому монтують шину;
 Диск зчеплення — складова трансмісії;
 Диск — змінний елемент кутової шліфувальної машини або циркулярної пилки, призначений для різання, шліфування та інших дій з оброблюваним матеріалом.
 Крилатий диск — стародавній міфологічний символ;
 Диск — поширена назва (армійський жаргон) магазина стрілецької зброї дискового магазина. Часто диском помилково називають і барабанний магазин;
 Диск — елемент дискового гальма;
 Диск Ніпкова — пристрій для формування телевізійного сигналу (відеосигнал) та перегляду телевізійного зображення у механічних телевізійних системах.

Анатомія 
 Міжхребцевий диск
 Суглобовий диск — утворення з фіброзно-хрящевої тканини в деяких суглобах

Носії інформації 
 Диск — диск для запису, зчитування та тривалого зберігання цифрових даних.
 Жорсткий диск — носій інформації в ЕОМ. І за аналогією:
 Диск Google — хмарний сервіс компанії Google;
 Яндекс. Диск — хмарний сервіс компанії Яндекс
 Дискета
 Оптичний диск (зокрема, Компакт-диск)
 Грамплатівка

Артефакти 
 Диск Сабу
 Фестський диск

Диск в літературі 
 Диск — інша назва Плаского світу у творах Террі Пратчетта.

Див. також 
 Дискос — елемент богослужбового начиння
 Disc
 Шайба
 Кружало (значення)

Примітки